Vólnoie (Adiguèsia), poble de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Vólnoie (Uspénskoie), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vólnoie (Xepsi), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vólnoie (Astracan), poble de la província d'Astracan, a Rússia
 Vólnoie (Crimea), poble de la República de Crimea, a Rússia